William Davis – pittore inglese 

William Morris Davis (1850-1934) – geografo statunitense

William B. Davis (1938) – attore canadese 
William C. Davis (1867-1934) – politico statunitense, vicegovernatore dell'Alabama
William C. Davis (1946) – storico statunitense

Will Davis (1877-...) – pistard francese
Will Davis (1986) – giocatore di football americano statunitense, linebacker 
Will Davis (1990) – giocatore di football americano statunitense, cornerback
Will S. Davis (1882-1920) – regista statunitense
Willie Davis (1934) – ex giocatore di football americano statunitense
Will Davis II (n. 1992), cestista statunitense